Quasimodo – en anden betegnelse for hvidesøndag (første søndag efter påske).
Quasimodo (fiktion) – navnet på klokkeren i Klokkeren fra Notre Dame.
Salvatore Quasimodo, italiensk digter og nobelpristager.